Het meervoud van grens
 Grenzen (boek), een kinderboek geschreven door Katrien Seynaeve

Zie ook 
Grens (doorverwijspagina)